Mužská čtyřhra Astana Open 2021 probíhala v druhé polovině září 2021. Do deblové soutěže nursultanského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu belgický pár Sander Gillé a Joran Vliegen,  který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal nejvýše nasazený mexicko-argentický pár Santiago González a Andrés Molteni, který ve finále zdolal nenasazené izralesko-běloruské duo Jonatana Erlicha a Andreje Vasilevskiho po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a na okruhu ATP Tour získali první společnou. González vybojoval šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Molteniho to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Santiago González /  Andrés Molteni (vítězové)
  Andrej Golubjev /  Oleksandr Nedověsov (čtvrtfinále)
  Marcelo Demoliner /  Rafael Matos (1. kolo)
  André Göransson /  Andrea Vavassori (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Astana Open 2021